Welsh Premier League 2005/2006 (znana jako  Vauxhall MasterFit Welsh Premier League ze względów sponsorskich) był 14. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej w Walii.
Sezon został otwarty 27 sierpnia 2005 r., a zakończył się 30 kwietnia 2006 r.
Mistrzem po raz trzeci w swojej historii został zespół .

Format rozgrywek 
W sezonie 2005/2006 w lidze wystąpiło osiemnaście zespołów w systemie „każdy z każdym” (2 mecze z daną drużyną: u siebie i na wyjeździe).
Drużyny w tym sezonie grały o cztery miejsca w europejskich pucharach.
Jedno w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów UEFA przeznaczone dla mistrza Welsh Premier League.
Dwa w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej Pucharu UEFA, z których jedno przeznaczone dla zdobywcy Pucharu Walii. Ostatnie w Pucharze Intertoto UEFA.
Z ligi spadła jedna drużyna na dwie możliwe (nie spełnienie wymogów licencyjnych przez drużyny z niższego poziomu ligowego).

Skład ligi w sezonie 2005/2006 
W lidze rywalizowało osiemnaście drużyn – siedemnaście z poprzedniego sezonu i jedna z Welsh Football League Division One:  (wicemistrz Welsh Football League Division One), który zastąpił . Z powodów licencyjnych żadna z drużyn Cymru Alliance nie otrzymała promocji, dzięki czemu w lidzie utrzymał się .

Rozgrywki

Tabela

Wyniki 

|}
Źródło:.

Lista strzelców 

Źródło:.

Najlepsi w sezonie

Stadiony

Przypisy 

 
2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2005 w Walii
2006 w Walii